Caraway – góry w USA, w stanie Karolina Północna
 Caraway – miasto w USA, w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead